Браян Рамірес () — іспаномовні ім'я та прізвище.

Відомі носії:

 Браян Рамірес (1992) — колумбійський велосипедист
 Браян Рамірес (1994) — гондураський велосипедист

Див. також 
 Рамірес

Сторінки зі списками однофамільців-тезок